Brionne bezeichnet:
 Brionne, französische Kleinstadt im Département Eure in der Region Normandie
 La Brionne, französische Gemeinde im Département Creuse in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Grafschaft Brionne, ehemalige Grafschaft in der Normandie

Brionne ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffroy de Brionne († wohl 1015), Graf von Eu
 Gilbert de Brionne († um 1040), Graf von Eu und vielleicht auch von Brionne
 Trude Brionne (1907–1995), deutsche Sängerin und Schauspielerin